Нижче наведено список 250 муніципалітетів провінції Кунео. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Кунео